Faifa é uma aldeia da freguesia de Ester. Localizada na Serra de Montemuro, encontra-se a 23 quilómetros da sede do concelho, a vila de Castro Daire, no distrito de Viseu.

Aldeias do concelho de Castro Daire
Aldeias da Serra de Montemuro